Shenavan kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Shenavan (ort i Armenien, Aragatsotn), 
 Shenavan (ort i Armenien, Armavir), 

Robotskapade Armenienförgreningar